Элиза Рашель Феликс (фр. Elisa Rachel Felix, Mademoiselle Rachel; 21 февраля 1821, Мумпф, Аргау — 3 января 1858, Ле-Канне, департамент Приморские Альпы) — французская театральная актриса, кумир знаменитой Сары Бернар.

Биография 
Э. Рашель родилась в бедной еврейской семье странствующих артистов и торговцев, выходцев из Эльзаса, в придорожном трактире, во время поездки из Германии во Францию. В 1827 году семья оседает в Лионе. Чтобы заработать немного денег, ещё ребёнком Элиза вместе со старшей сестрой пели на улицах и в кафе. Здесь её случайно услышал руководитель парижской школы пения Этьен Шорон и, покорённый чудесным голосом юной певицы, увёз её вместе с семьёй в Париж, где они поселились в еврейском квартале. В Париже Элиза заканчивает театральную школу, и в 1837 году впервые выходит на сцену в Театре Водевилей, вначале на вторых ролях. В 1838 году актриса уже выступает в Комеди-Франсез, где добивается ошеломляющего успеха. Импресарио Э. Рашель выступает её отец, часто весьма завышая гонорары, что сказывалось негативно на отношении общества к актрисе.

Элиза вела бурную светскую жизнь, держала свой салон. У неё было двое сыновей (старший, Александр — от внебрачного сына Наполеона — Александра Колонна-Валевского; младший, Габриэль — от сына маршала Бертрана Артура), между тем мадемуазель Рашель никогда не была замужем. Многочисленные любовные связи Рашель живо обсуждались парижским обществом. Актриса оказывала поддержку членам своей семьи — так, при помощи Элизы её сестра тоже стала актрисой и сделала удачную театральную карьеру.

Приняла христианство, однако знакомство во время революции 1848 г. с Ицхаком Кремьё пробудило в ней такой интерес к еврейству, что её малолетние сыновья прошли обряд обрезания.

После завершения революционных выступлений в Париже Э. Рашель отправляется на гастроли по Европе: в 1851 году актриса выступает в Лондоне перед английской королевой Викторией, в 1852 году — перед королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV, который, восхищённый её талантом, приказал установить в Потсдаме ей памятник. В 1853—1854 году Рашель совершает большое турне по России, среди поклонников её таланта оказывается и император Николай I, пожелавший лично встретиться с актрисой. Зимняя поездка на восток оказалась крайне тяжёлым испытанием для здоровья, по возвращении в Париж Э. Рашель заболевает туберкулёзом. Когда в 1855 году она гастролирует в США и на Кубе, болезнь обостряется. В 1856 году актриса едет в жаркий Египет, затем долго живёт у друзей на юге Франции. Впрочем лечение ей не помогает. В начале января 1858 года она умерла в южнофранцузском Ле-Канне, недалеко от приморского курорта Канн. Перед смертью выразила желание быть похороненной по еврейскому религиозному обряду. На похоронах надгробное слово на иврите произнёс главный раввин парижской консистории Исидор Лазар. Похоронена в Париже, в еврейской части кладбища Пер-Лашез.

Творчество 
Главная заслуга Э. Рашель перед французским театром XIX века состоит в том, что она сумела возродить на сцене классическую трагедию, великие драмы Корнеля и Расина. По замечанию Александра Герцена о французском театре 30-х — 40-х годов -

«Только изредка…старик Корнель со стариком Расином величаво пройдут, опираясь на молодую Рашель и свидетельствуя в пользу своего времени»

Великий артистический дар Э. Рашель также раскрывается следующими словами Герцена:

«Она нехороша собой, невысока ростом, худа, истомлена; но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами резкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра её удивительна; пока она на сцене, что бы ни делалось, вы не сможете оторваться от неё; это слабое, хрупкое существо подавляет вас; я не мог бы уважать человека, который не находился бы под её влиянием во время представления. Как теперь, вижу эти гордо надутые губы, этот сжигающий быстрый взгляд, этот трепет страсти и негодования, который пробегает по её телу! А голос — удивительный голос! — он умеет приголубить ребёнка, шептать слова любви и душить врага; голос, который походит на воркование горлицы и на крик уязвлённой львицы».

Избранные роли 

 Камилла в драме «Гораций» Корнеля (1838)
 Аменаида в трагедии «Танкред» Вольтера (1839)
 Гермиона в трагедии «Андромаха» Расина (1840)
 Мария Стюарт в одноимённой трагедии Лебрена (1841)
 Фредегонда в одноимённой драме Лемерсье (1842)
 Федра в трагедии «Федра» Расина (1843)
 Маринетта в комедии «Любовная досада» Мольера (1844)
 Виргиния в трагедии Бернардена де Сен-Пьера (1845)
 Полина в драме «Мученик Полиевкт» Корнеля (1846)
 Гофолия в одноимённой трагедии Расина (1847)
 Юния в трагедии «Британик» Расина (1848)
 Лесбия в одноимённой комедии Армана Барте (1849)
 Фисба в одноимённой трагедии Теофиля де Вио (1850)
 Мадемуазель де Бель-Иль в одноимённой комедии Александра Дюма (1851)
 Химена в трагикомедии «Эль Сид» Пьера Корнеля (1852)
 Ариадна в одноимённой трагедии Тома Корнеля (1853)
 Екатерина II в одноимённой пьесе Ипполита Романа (1854)
 Лидия в пьесе «Гораций и Лидия» Франсуа Понсара (1855)

Образ в искусстве 
 Из стихотворения «Ахматова» Осипа Мандельштама:Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Примечания

Литература 
 «История зарубежного театра». ч. 2, Москва 1984.

Умершие от туберкулёза
Актрисы Франции
Актрисы XIX века
Актёры XIX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез